Plaats in Indonesië
 Kebulen (Pekalongan Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kebulen (Jatibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java